Оёк — село в Иркутском районе Иркутской области России. Административный центр Оёкского муниципального образования. Был основан в 1654 году воеводой Леонтием Кислянским, который распорядился, чтобы в этом месте, в слияния реки Оёк в реку Куду, поселились пашенные крестьяне, тем самым основав новую крестьянскую слободу.

География 
Находится в 35 км к северо-востоку от Иркутска, на правом берегу реки Куды, при впадении в неё речки Оёк, на региональной автодороге 25Н-208 Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово. Климат данной местности резко континентальный с морозными зимами и умеренно-жарким летом. Средняя температура января ― -25°С, июля ― +23°С. Нередки морозы до -45 и даже больше.

Население

История 
14 октября 1901 года произошла катастрофа: в непогоду на Байкале затонуло судно «Потапов»; погибло около 200 человек (жертвами стали в основном горожане и крестьяне из Хомутово и Оёка). В 1926—1930 годах Оёк был центром Оёкского района.

История названия села 
По одному из существующих преданий:

"Места здесь болотистые, топкие. Трудно было бурятам кочевать с места на место. При этих переходах часто ломались их повозки с хозяйственной утварью". От досадного бурятского возгласа "Ой-ёх" произошло название "Оёк". Есть, конечно, и другие варианты.

Инфраструктура 
В селе находится:
 МОУ ИРМО Оёкская СОШ
 Начальная школа 
 Хлебопекарный завод  
 2 торговых Центра
 Профессиональное училище №60
 Участковая районная больница 
 Администрация села 
 Парки Победы, имени Кирова, Солнечный
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы
 Оёкский Дом Культуры 
 Аэродром "Оёк"
 Строительный рынок
 Спортивный аэродром РОСТО-ДОСААФ
 АО ДСИО 
 Лесопилорама 
 Стадион "Оёк-Арена" 
 Районная детская библиотека 
 Кинотеатр "Сибирь" 
 Музей истории села

Транспорт 
Остановка «Оёк» на автодороге «25Н-056 Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово» обслуживается маршрутами №№439 (Улица Софьи Перовской — Бутырки), 458 (Иркутск — Максимовщина), 500 (Иркутск — Нагатай), 504/507 (Иркутск — Хужир), 509 (Иркутск — Качуг), 510 (Иркутск — Усть-Ордынский оптовый рынок), 513 (Иркутск — Васильевка, магазин Алина), 572 (Иркутск — Тимошино), Иркутск — Бургаз. Маршрут №440 (Улица Софьи Перовской — Успенская церковь) является кольцевым, охватывает основные улицы села.  Маршрут Иркутск — Никольск по охватывает остановки по улицам Кирова и Коммунистической.

Районное деление 
 Южный массив
 Северный массив
 Западный массив
 Восточный массив
 Центральный массив
 Центрально-промышленный массив
 Новый массив
 Токарёвщина

Достопримечательности 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы (1812—1845)
 Центральная площадь 
 Въездная стела «Оёк»
 Дом Культуры
 Аллея Славы
 Сквер им. Кирова
 Парк Победы
 Музей истории села
 Памятник И.С.Баширину

Известные жители и уроженцы 
 Вадковский, Фёдор Фёдорович (1800—1844) — декабрист, похоронен в селе.
 Никифоров, Пётр Михайлович (1882—1974) — советский государственный деятель, посол СССР в Монголии, уроженец села.
 Трубецкой, Сергей Петрович (1790—1860) — декабрист, проживал в селе после отбытия каторги.
 Трубецкая, Екатерина Ивановна (1800—1854) — жена декабриста Трубецкого С. П., проживала в селе.
 Домбровский, Юрий Осипович (1909—1978) — советский прозаик, поэт, литературный критик.
 Баширин, Иван Степанович (1921—1993) — советский сельскохозяйственный деятель, директор учебно-опытного хозяйства «Оёкское» Иркутского сельскохозяйственного института, Герой Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Оёк  в Иркипедии

Населённые пункты Иркутского района